Quintus Caecilius Metellus ist der Name folgender Personen:

 Quintus Caecilius Metellus (Konsul 206 v. Chr.), römischer Politiker
 Quintus Caecilius Metellus Balearicus,  römischer Politiker, Konsul 123 v. Chr., Zensor 120 v. Chr.
 Quintus Caecilius Metellus Celer († 59 v. Chr.), römischer Politiker, Konsul 60 v. Chr.
 Quintus Caecilius Metellus Creticus († ~54 v. Chr.), römischer Politiker, Konsul 69 v. Chr.
 Quintus Caecilius Metellus Creticus Silanus, römischer Politiker, Konsul 7 n. Chr
 Quintus Caecilius Metellus Macedonicus (190 v. Chr./185 v. Chr.–115 v. Chr.), römischer Politiker, Konsul 143 v. Chr., Zensor 131 v. Chr.

 Quintus Caecilius Metellus Numidicus († ~91 v. Chr.), römischer Politiker und Feldherr, Konsul 109 v. Chr., Zensor 102 v. Chr.
 Quintus Caecilius Metellus Pius († 64/63 v. Chr.), römischer Politiker und Feldherr, Konsul 80 v. Chr.
 Quintus Caecilius Metellus Pius Scipio (100  v. Chr./98 v. Chr.–46 v. Chr.), römischer Politiker und militärischer Befehlshaber, Konsul 52 v. Chr.